hermafrodytyzm – występowanie w ciele jednego osobnika jednocześnie męskich i żeńskich gruczołów rozrodczych albo występowanie w jego ciele gruczołu obojnaczego
 gynandromorf – organizm mający jednocześnie męskie i żeńskie cechy płciowe
 interpłciowość – obojnactwo u ludzi; także występowanie u osobnika gatunku rozdzielnopłciowego wtórnych cech płciowych pośrednich pomiędzy żeńskimi a męskimi
 W odniesieniu do roślin termin jest rzadziej stosowany, ale w istocie rzeczy obojniakami jest większość rośliny kwiatowych – wszystkie rośliny mające kwiaty obupłciowe (zawierające żeńskie i męskie organy płciowe w tym samym kwiecie) oraz rośliny jednopienne (zawierające kwiaty męskie i żeńskie na tym samym osobniku).

Zobacz też 
 obojnactwo rzekome
 obojnactwo prawdziwe
 androgynia

Przypisy